Regional FM é uma estação de rádio brasileira concessionada em Santo Amaro da Imperatriz, porém sediada em Florianópolis, respectivamente cidade e capital do estado de Santa Catarina. Opera na frequência 106.5 mHz FM. A sua vinheta é conhecida por seu slogan: "A Rádio do coração", foi fundada em 22 de abril de 2005, roda músicas com os estilos mais populares como música pop, pagode, axé, música sertaneja e sertanejo universitário, atualmente é uma das rádios mais ouvidas da Grande Florianópolis estando a 6 anos em 1º lugar no ibope, segundo as pesquisas realizadas de audiência em Florianópolis e região metropolitana.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Estações de rádio de Florianópolis
Estações de rádio fundadas em 2005
Fundações em Santa Catarina em 2005